De Grand Prix-wegrace van Indonesië 1996 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1996. De race werd verreden op 7 april 1996 op het Sentul International Circuit nabij Bogor, Indonesië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1996
Indonesië
West-Java